

Форт-Аткінсон — місто, штат Айова
 Форт-Аткінсон — місто, штат Вісконсин